Frederick Burchell (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada - ) était un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1947-1948 || Royaux de Montréal || LHJQ ||2 ||3 ||0 ||3 ||0 ||10 ||1 ||5 ||6 ||0
|- 
|1948-1949 || Royaux de Montréal || LHJQ ||47 ||10 ||25 ||35 ||15 ||10 ||4 ||6 ||10 ||7
|- 
|1949 || Royaux de Montréal || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||15 ||4 ||8 ||12 ||12 
|- 
|1949-1950 || Royaux de Montréal || LHJQ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1949-1950 || Royaux de Montréal || LHSQ ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1949-1950 || National de Montréal || LHJQ ||34 ||22 ||54 ||76 ||47 ||7 ||4 ||5 ||9 ||4 
|-
|1950-1951 || National de Montréal || LHJQ ||45 ||48 ||76 ||124 ||46 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
|1950-1951 || Canadiens de Montréal || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-1952 || Jets de Johnstown || EAHL ||56 ||37 ||56 ||93 ||71 ||8 ||2 ||12 ||14 ||12
|-
|1952-1953 || Royals de Montréal || LHMQ ||52 ||18 ||38 ||56 ||41 ||11 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|1953-1954 || Canadiens de Montréal || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Royals de Montréal || LHQ ||66 ||31 ||59 ||90 ||34 ||11 ||2 ||8 ||10 ||6 
|-
|1954-1955 || Royals de Montréal || LHQ ||61 ||19 ||41 ||60 ||50 ||13 ||2 ||2 ||4 ||6 
|-
|1955-1956 || Royals de Montréal || LHQ ||5 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1955-1956 || Warriors de Winnipeg || WHL ||61 ||11 ||47 ||58 ||48 ||14 ||7 ||12 ||19 ||8 
|-
|1955-1956 || Warriors de Winnipeg || Coupe Édimbourg ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||1 ||10 ||11 ||6
|-
|1956-1957 || Warriors de Winnipeg || WHL ||66 ||17 ||40 ||57 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Americans de Rochester || LAH ||70 ||20 ||40 ||60 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Royals de Montréal || LHQ ||59 ||11 ||41 ||52 ||31 ||8 ||7 ||2 ||9 ||4 
|-
|1959-1960 || Royals de Montréal || EPHL ||67 ||12 ||58 ||70 ||44 ||13 ||7 ||8 ||15 ||2
|-
|1960-1961 || Royals de Montréal || EPHL ||68 ||13 ||61 ||74 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || As de Québec || LAH ||67 ||21 ||57 ||78 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || As de Québec || LAH ||69 ||17 ||55 ||72 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || As de Québec || LAH ||58 ||4 ||30 ||34 ||10 ||8 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1964-1965 || Pirates de Verdun || LHSQ ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Castors de Sherbrooke || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||15 ||6 ||17 ||23 ||2 
|-
|1965-1966 || Devils de Jersey || EHL ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Saints de Saint-Hyacinthe || LHSQ ||32 ||10 ||31 ||41 ||6 ||12 ||6 ||11 ||17 ||2

|4 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || ||

Trophée 

 Coupe Memorial en 1949

Ligue de hockey junior A du Québec

 Deuxième équipe d'étoiles en 1949-50 et 1950-51

Ligue de hockey amateur de l'Est

 Première équipe d'étoiles en 1951-52

Ligue de hockey du Québec

 Première équipe d'étoiles en 1953-54

Ligue de hockey professionnel de l'Est

 Meilleur joueur en 1960-61

Transactions 
 le  : Échangé aux Blackhawks de Chicago par les Canadiens de Montréal en retour de Max Quackenbush.

Équipe entraîné 
 Hornets de Toledo (1972-1974)

Notes et références 

Naissance en janvier 1931
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des As de Québec
Champion de la Coupe Memorial
Décès en juin 1998
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 67 ans
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)